Jana III. Navarrská (Jeanne d'Albret, 7. ledna 1528, Saint-Germain-en-Laye – 9. června 1572, Paříž) byla královna Navarry, manželka Antonína Bourbonského, vévody z Vendôme a matka francouzského krále Jindřicha IV. Upevnila nezávislost Navarry na Francii. V roce 1567 zavedla kalvinismus. Byla uznávána jako duchovní a politický vůdce francouzských hugenotů a klíčovou osobností francouzských reformačních válek.

Dětství a první manželství 
Narodila se jako dcera Markéty z Angoulême, sestry francouzského krále Františka I., a Jindřicha II. Navarrského. Většinu svého dětství strávila v Normandii oddělena od svých rodičů. Vychovávána chůvami a poručníky získala znamenité vzdělání pod vlivem humanisty Nicolase Bourbona. Je popisována jako povrchní a vysoce temperamentní princezna, v raném věku s tendencí být tvrdohlavá a nepoddajná.

V roce 1541, kdy jí bylo 12 let, byla svým strýcem Františkem I. přinucena ke sňatku s vévodou Vilémem Klevským, bratrem Anny Klevské, čtvrté manželky anglického krále Jindřicha VIII. S tímto manželstvím nesouhlasila a přestože byla fyzicky trestána kvůli své tvrdohlavosti, její vůle zlomena nebyla, takže musela být v den své svatby odnesena k oltáři konstáblem Francie Anne de Montmorencym. Manželství ovšem nebylo naplněno v manželském loži, a tak bylo z politických důvodů o čtyři roky později anulováno. Přestože mohlo být okamžitě dohodnuto nové manželství, byla svěřena do péče krále Františka I.

Druhé manželství 
Po smrti krále Františka I. v roce 1547 a korunovaci Jindřicha II. Francouzského králem, se vdala za Antonína Bourbonského, vévodu z Vendôme. Svatba se konala na Moulins v Bourbonnaise 20. října 1548. Manželství bylo uzavřeno kvůli sloučení majetků na severu a jihu Francie.

Vývod z předků

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 Jana z Albretu 

Jana III. Navarrská
Jana III. Navarrská
Bourbonské vévodkyně
Vévodkyně z Albretu
Vévodkyně z Vendôme
Hraběnky z Dreux
Hraběnky z Perche
Hraběnky z Périgordu
Hraběnky z Rodezu
Hraběnky z Foix
Hraběnky z Armagnacu
Hugenoti
Vládnoucí královny
Narození v Saint-Germain-en-Laye
Úmrtí v Paříži
Pohřbení v kostele sv. Jiří ve Vendôme
Narození 7. ledna
Narození v roce 1528
Úmrtí 9. června
Úmrtí v roce 1572
Ženy